«Бивень» — название фильмов:
 «Бивень» () — французский фильм-драма 1980 года, режиссёр Алехандро Ходоровски.
 «Бивень» () — американский комедийный фильм ужасов 2014 года, режиссёр Кевин Смит. См. также 
 Бивни (фильм)
 Клык (фильм)